Vacherin is een kaas. Er bestaan drie types vacherin:
 Vacherin Fribourgeois, uit het kanton Fribourg in Zwitserland
 Vacherin Mont d'Or, uit de Franse en Zwitserse Jura
 Vacherin de Savoie, uit de Savoie.